Fleischgaffel ist der Name zweier Orte in Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland:

 Fleischgaffel (Heidekamp), ein Ortsteil von Heidekamp im Amt Nordstormarn
 Fleischgaffel (Siek), ein Ortsteil von Siek (Holstein) im Amt Siek